El Grand Prix de Stuttgart 2019, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'abril de 2019 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

La tennista txeca Petra Kvitová va guanyar el segon títol de la temporada, tot just la primera tennista en repetir títol aquesta temporada després de quatre mesos.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019